The Witcher puede hacer referencia a uno de los siguientes artículos:

Literatura
 La saga de Geralt de Rivia, o Saga del brujo, serie literaria del autor polaco Andrzej Sapkowski.
 El brujo, cuento de Sapkowski dentro de la antología El último deseo.

Televisión
 The Witcher, serie de televisión producida por Netflix basada en la serie literaria.

Videojuegos
 The Witcher, serie de videojuegos desarrollada por CD Projekt basada en la serie literaria.
 The Witcher, videojuego lanzado en 2007.
 The Witcher 2: Assassins of Kings, videojuego lanzado en 2011.
 The Witcher 3: Wild Hunt, videojuego lanzado en 2015.
 Gwent: The Witcher Card Game, videojuego de cartas lanzado en 2018, ambientado en el mundo de The Witcher.
 Thronebreaker: The Witcher Tales, videojuego de cartas lanzado en 2018, ambientado en el mundo de The Witcher.